Vitaliy Gennadievich Denisov, né le  à Tachkent, est un footballeur ouzbek qui joue comme latéral gauche.

Il est le fils de Gennadiy Denisov.

Biographie 

En , il signe un contrat de trois ans en faveur du Lokomotiv Moscou.

Statistiques

Palmarès 
Ouzbékistan
 Joueur de l'année 2013.
Russie
 Meilleur latéral gauche de la saison 2013-2014.

 Lokomotiv Moscou
 Coupe de Russie en 2015 et 2017.
 Championnat de Russie en 2018.

 Rotor Volgograd
 Championnat de Russie de deuxième division en 2020.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international ouzbek
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Dnipro
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du Rotor Volgograd
Joueur du Tom Tomsk
Joueur du Baltika Kaliningrad
Naissance en février 1987
Naissance à Tachkent